Palazzo del Littorio:Progetto è un saggio di architettura dell'architetto Mario Palanti, edito dalla casa editrice A. Rizzoli & C., stampato nel 1934.

Descrizione
Il volume di 37 pagine, stampate solo recto con 44 tavole in nero, analizza il progetto del Palanti per un il palazzo Littorio nella città di Roma. Completo di descrizione degli spazi proposti, progetti, dettagli, sezioni, viste, elevazioni e modelli.

Voci correlate
 Mario Palanti

Collegamenti esterni
 

Saggi di architettura
Saggi di urbanistica
Saggi di autori italiani